Statua della Libertà – monumento di New York (Stati Uniti d'America)
 Statua della Libertà – monumento di Washington DC (Stati Uniti d'America)
 Statua della Libertà – monumento di Bishkek (Kirghizistan)
 Statua della Libertà – monumento della Città di San Marino (San Marino)
 Repliche della statua della Libertà

Pagine correlate 
 Monumento alla Libertà